Il singolare del torneo di tennis Chicago WCT 1971, facente parte della categoria World Championship Tennis, ha avuto come vincitore John Newcombe che ha battuto in finale Arthur Ashe 4-6 7-6 6-2 6-3.

Teste di serie 

 John Newcombe (campione)
 Arthur Ashe (finale)
 Ken Rosewall (semifinali)
 Rod Laver (primo turno)
 Tom Okker (semifinali)
 Cliff Drysdale (quarti di finale)

 Bob Lutz (primo turno)
 Roy Emerson (secondo turno)
 Dennis Ralston (primo turno)
 Brian Fairlie (secondo turno)
 Tony Roche (primo turno)
 Roger Taylor (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Chicago WCT 1971